Боћевица је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 118 становника.

Демографија 
У насељу Боћевица живи 131 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 44,1 година (42,3 код мушкараца и 45,6 код жена). У насељу има 58 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,60.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији